Palosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,70, long 26,91),  (1 ha)
2. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,94),  (1 ha)
3. Palosaaret (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
4. Palosaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,62, long 27,66),  (7 ha)
5. Palosaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,65, long 27,77),  (3 ha)
6. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,90, long 26,56),  (1 ha)
7. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,20, long 27,14),  (1 ha)
8. Palosaaret (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 27,29),  (0 ha)
9. Palosaaret (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,62),  (1 ha)
10. Palosaaret (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (2 ha)
11. Palosaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (6 ha)
12. Palosaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (4 ha)
13. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,92),  (1 ha)
14. Palosaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
15. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 28,29),  (4 ha)
16. Palosaaret (ö i Lappland, Norra Lappland),  (13 ha)
17. Palosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,60),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar